Xintang (kinesiska: 新塘) är ett grannskap i Kina.   Den ligger i provinsen Guangdong, i den sydöstra delen av landet,  km söder om huvudstaden Peking. Xintang ligger  meter över havet och antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Terrängen runt Xintang är platt söderut, men norrut är den kuperad. Terrängen runt Xintang sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Xintang. Runt Xintang är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Guangzhou,  km väster om Xintang. Trakten runt Xintang består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Guangdong

WP:Projekt Kina